een dossierkast om documenten in op te bergen; zie Hangmap
 Kaartenbak, een opbergsysteem voor fiches